Palko ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Palko (* 1974), US-amerikanischer Rapper
 Anton Palko († 1754), Maler
 Franz Anton Palko (1717–1766), Porträtmaler
 Franz Xaver Karl Palko (1724–1767), Historien- sowie Porträtmaler und Radierer
 Vladimír Palko (* 1957), slowakischer Politiker

Palkó ist der Spitzname folgender Personen:
 Palkó Dárdai (* 1999), deutsch-ungarischer Fußballspieler